Вудсиевые () — семейства папоротников порядка , некоторыми исследователями рассматривается как монотипное.

Систематика 
Роды, входящие в семейство, ранее включались в семейства  и , но проведённые исследования показали, что данные роды должны выделяться в отдельное семейство.
 
 
 

Представленная кладограмма, основанная на публикациях Лехтонена (2011)  и Ротфельса и других (2012), показывает вероятные филогенетические отношения между Вудсиевыми и другими семействами клады eupolypods II.

Примечания

Ссылки 

Вудсиевые
Семейства растений
Таксоны растений, названные в честь людей